Blaues Wasser steht für:

 Blaues Wasser, seemännisch für Seeschlag, ungebrochen an Deck einwirkendes Wasser 
 Blaues Wasser (Wien), Landschaftsteil
 Naturschutzgebiet Blaues Wasser in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Blaues Wasser, weißer Tod, US-amerikanischer Film von Peter Gimbel und James Lipscomb (1991)
 Göksu, Flüsse in der Türkei
 Synjucha, Fluss in der Ukraine
 Blåvands Huk, Landspitze in Dänemark